Jadwinin (Łódź), een plaats in het Poolse district Pabianicki, woiwodschap Łódź
 Jadwinin (Mazovië), een plaats in het Poolse district Wołomiński, woiwodschap Mazovië